Варум:

 Варум, Анжелика (настоящее имя — Мария Юрьевна Варум; род. 1969) — советская и российская певица и актриса, автор песен.
 Варум, Юрий Ицхокович (1949—2014) — советский и российский композитор, продюсер, клавишник.

Варум